Flaunt the Imperfection — третий студийный альбом британской группы China Crisis, изданный лейблом Virgin Records в 1985 году.

Об альбоме 
Перед записью альбома группа обратилась к знаменитому продюсеру Брайану Ино с предложением о сотрудничестве и работе над их новым альбомом, однако тот отказался, и участникам China Crisis пришлось искать другого продюсера. Вскоре им посчастливилось найти нужного человека, который смог бы помочь в работе над их диском, таким человеком был Уолтер Бекер из группы Steely Dan. Бекер был очень заинтересован в сотрудничестве с музыкантами, так как однажды он приобрёл дебютный альбом China Crisis в магазине на Гавайях, прослушав его, Бекер остался, впечатлен записью. Бекер принял участие в записи альбома в качестве продюсера и клавишника. Помимо этого, в записи альбома принял участие известный звукозаписывающий инженер Роджер Николс, работавший со Steely Dan, Toto, The Beach Boys, Пласидо Доминго, Рики Ли Джонс, Родни Кроуэллом и многими другими артистами.
Flaunt the Imperfection был издан в 1985 году на грампластинке, аудиокассете и CD.

Критики положительно оценили альбом. Мэйсон Стюарт из Allmusic в рецензии написал, что на Flaunt the Imperfection China Crisis претерпели большие изменения в своём музыкальном стиле, по сравнению с предыдущими альбомами группы: Difficult Shapes & Passive Rhythms, Some People Think It's Fun to Entertain и Working with Fire and Steel – Possible Pop Songs Volume Two, звучание на этом альбоме мягче и нежнее, композиции и тексты песен стали выразительными, а совместить синтезатор и другие инструменты было хорошей затеей, именно этого и не было на предыдущих работах коллектива, так как инструментальные партии в тех песнях были неудачными. Обозреватель журнала Spin отметил, что коллектив удачно представил сплав таких стилей, как: регги, джаз, рок и поп.

Композиции «Black Man Ray», «King in a Catholic Style (Wake Up)», «You Did Cut Me» и «The Highest High» были изданы синглами, но наибольшего успеха группа добилась благодаря успешному появлению «King in a Catholic Style (Wake Up)» на американском рынке. Диск Flaunt the Imperfection стал наиболее успешным в коммерческом отношении в творчестве China Crisis. В 1985 году он получил золотой сертификат от британской ассоциации производителей фонограмм.

Альбом достиг девятого места в британском хит-параде UK Albums Chart, в американском чарте Billboard 200 он поднялся до сто семьдесят первого места.

Список композиций

Участники записи 
  — вокал, бэк-вокал, синтезатор, композитор
  — гитара, бэк-вокал, вокал, композитор
  — бас-гитара, композитор
  — ударные, перкуссия
  — соло-гитара
  — синтезатор,  перкуссия, продюсер, аранжировка
  — саксофон
  — сопрано-саксофон, тенор-саксофон
  — тромбон
  — тромбон, флюгельгорн
  — альт-саксофон, баритон-саксофон, флейта  
 ,  — звукозаписывающие инженеры

Примечания

Ссылки 
  
 .

Альбомы Virgin Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы новой волны